Шести́ — хутор в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 124 км.

Расстояние до районного центра: 9 км.

История 
До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Новоблагодарненский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения преобладают русские (91 %).

Инфраструктура 
 Улицы
 Мира
 Пролетарская
 Терновая

 Новый микрорайон
В 2015 году вблизи с хутором началось строительство закрытого коттеджного посёлка (микрорайона "Приозерный").
Возведение нового микрорайона поспособствовало развитию хутора. В 2016 году была асфальтирована дорога соединяющая хутор Шести с трассой  (Лермонтов — Черкесск).

Связь 
 Фиксированная связь и ADSL
Ставропольский филиал Ростелекома

 Сотовая связь 2G/3G
МегаФон, Билайн, МТС.

Ссылки 
 Историческая справка
 
 хутор Шести на проекте wikimapia.org

Примечания 

Населённые пункты Предгорного района